Sint-Jozefkathedraal (Dar es Salaam), Tanzania
Sint-Jozefkathedraal (Dunedin), Nieuw-Zeeland
Sint-Jozefkathedraal (Groningen), Nederland
Sint-Jozefkathedraal (Hanoi), Vietnam
Sint-Jozefkathedraal (Sofia), Bulgarije
Sint-Jozefkathedraal (Tianjin), China
Sint-Jozefkathedraal (Zanzibar), Tanzania

Zie ook
Sint-Jozefkerk

Jozef